Кубок Австрії з футболу 2011–2012 — 77-й розіграш кубкового футбольного турніру в Австрії. Вперше в історії титул здобув Ред Булл.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 серпня 2011

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 серпня 2011

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 серпня 2011

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 вересня 2011

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 вересня 2011

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 жовтня 2011

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 жовтня 2011

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 квітня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 квітня 2012

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 травня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 квітня 2012

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Австрії на soccerway 

2011—2012
Австрія
Австрія
2011 в австрійському спорті
2012 в австрійському спорті